Dykes ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Dykes (Kentucky)
 Dykes (Missouri)
 Dykes (Tennessee)
 Dykes Mill (Tennessee)

Dykes ist der Familienname folgender Personen:

 Bobby Dykes (Robert Dykstra; 1928–2006), US-amerikanischer Boxer
 Hugh Dykes, Baron Dykes (* 1939), britischer Politiker der Conservatives im Unterhaus und der Liberal Democrats im Oberhaus
 John Arthur St. Oswald Dykes (1863–1943), britischer Pianist und Musikpädagoge
 John Bacchus Dykes (1823–1876), englischer Geistlicher und Kirchenliedkomponist
 Loren Dykes (* 1988), walisische Fußballspielerin
 Lyndon Dykes (* 1995), australisch-schottischer Fußballspieler
 William Rickatson Dykes (1877–1925), englischer Lehrer und Botaniker
 William Urquhart-Dykes (1897–1979), britischer Autorennfahrer und Flieger

Sonstiges:
 Dykes Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Dyke (Begriffsklärung)